White Lake, une municipalité de Caroline du Nord ;
 White Lake, une municipalité du Dakota du Sud ;
 , un village de l'État de New York ;
 White Lake, une census-designated place du comté d’Oneida situé dans l’État de New York ;
 White Lake, une census-designated place du comté de Sullivan situé dans l’État de New York ;
 , un village du Wisconsin.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis